Учебные суда Русского императорского флота, носившие название «Моряк»:

 Моряк (1892)
 Моряк (1904)